11-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 17 апреля по 14 октября 1949 года. Победителем турнира стало московское «Динамо».

Первая группа. Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Никита Симонян («Спартак» Москва) — 26 голов в 32 матчах.

Вторая группа 

Чемпионат СССР 1949 года во второй группе проходил в два этапа:
 на первом этапе 84 клуба в шести зонах определили участников финала (победители каждой зоны и команда, занявшая второе место в зоне УССР);
 на втором этапе участники финала разыграли путёвку в первую группу.

Однако в результате второго этапа оказалось сразу три победителя с равным числом очков, для определения обладателя путёвки в первую группу был назначен дополнительный финал.

Дополнительный финал. Итоговая таблица

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru